Strömgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Strömgrundet, Vörå, Österbotten, 
 Strömgrundet, Korsholm, Österbotten,

Se även
Strömsgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar